Bieg indywidualny kobiet na Mistrzostwach świata w biathlonie 2013 odbył się 13 lutego w miejscowości Nové Město na Moravě.

Wyniki

Przypisy 

Mistrzostwa Świata w Biathlonie 2013